Гірс — прізвище шведського походження.

 Гірс Микола Карлович (*1820—†1895) — міністр закордонних справ Російської імперії.
 Гірс Олексій Федорович (*1871—†1958) — російський державний діяч, губернатор Києва, Мінська і Нижнього Новгорода.